Die British Open Squash Championships 2009 fanden vom 8. bis 14. September 2009 in Manchester, Vereinigtes Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver, das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie WISPA Gold. Das Preisgeld betrug 92.500 US-Dollar bei den Herren und 53.000 US-Dollar bei den Damen.

Titelverteidiger waren David Palmer und Nicol David. Beide schieden jeweils im Viertelfinale aus. Bei den Herren siegte Nick Matthew, der im Endspiel James Willstrop mit 8:11, 11:8, 7:11, 11:3 und 12:10 bezwang. Dies war Matthews zweiter Titel bei den British Open nach 2006. Die Damenkonkurrenz gewann zum insgesamt vierten Mal Rachael Grinham. Im Finale gewann sie gegen Madeline Perry mit 11:6, 11:5 und 12:10.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Die Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen mit vier Plätzen für Qualifikanten. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Jens Schoor und Lauren Briggs jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2009/10
WSA World Tour 2009/10
2009
Squashturnier in Manchester